Obinger ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Obinger (* 1970), österreichischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

Obinger steht zudem für:
 Obinger See, See bei Obing im Landkreis Traunstein in Bayern

Siehe auch:
 Obing (Begriffsklärung)